Politechnika Warszawska
 Polska Walcząca
 Powstanie warszawskie
 Przysposobienie Wojskowe – młodzieżowa organizacja wojskowa w Polsce w latach 1927–1939 (zob. PW Kobiet, PW Konne i Kolejowe PW oraz PUWFiPW)
 przysposobienie wojskowe

Kluby sportowe:
 Polonia Warszawa
 Polar Wrocław

Inne:
 pw. – pod wezwaniem
 PW – (przyjęcie towaru wewnętrzne) dokument magazynowy
 PW – prywatna wiadomość
 .pw – domena internetowa